

Cinema 
 High Life  – film muto del 1921 diretto da Alfred J. Goulding
 High Life  – film del 2009 diretto da Gary Yates
 High Life  – film del 2018 diretto da Claire Denis

Musica 
Highlife  – genere musicale africano nato in Ghana nel XX secolo
High Life  – album di Frankie Miller del 1974
High Life  – album di Wayne Shorter del 1995
 High Life  – traccia dell'album Discovery dei Daft Punk del 2001
High Life  – album di Brian Eno e Karl Hyde del 2014

Altro 
Highlife  – rivista olandese specializzata in cannabis
Highlife BCN  – fiera internazionale della cannabis organizzata dall'omonima rivista olandese